Апрош ():
 Апрош — расстояние между соседними буквами или другими шрифтовыми знаками.
 Апрош — узкие, глубокие зигзагообразные продолговатые рвы (ровики) с внешнею насыпью.